Карета може да се отнася за:
 Карета (костенурка)
 Каре (карти)
 Каре (военно)
 Карета (превозно средство) – файтон
 Филе